Scrawl steht für:
 Scrawl (Band), amerikanische Post-Punk-Band

Siehe auch:
 Le Scrawl